L'art de vivre est la manière de vivre - d'être et de penser - d'une personne ou d'un groupe d'individus. L'expression peut aussi désigner :
 L'Art de vivre, ouvrage du Docteur Toulouse. Bibliothèque-Charpentier. Paris, 1925
 L'art de vivre : a fable about Paris in the 1930s, roman de Paul Schwartz (2003)
 Le Hatha Yoga ou l'art de vivre selon l'Inde mystérieuse, ouvrage de Constant Kerneïz paru en 1936
 , péniche anglaise
 , locution espagnole désignant la connaissance et la capacité d'adaptation du comportement d'une personne aux us et coutumes des autres pays ou cultures.
L'art de vivre est un thème commun à plusieurs chaînes de télévision, telles que Stylia, Vivolta, Discovery Real Time, etc.